Санта-Олалья-дель-Кала () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Уэльва. Занимает площадь 204 км². Население — 2177 человек (на 2010 год). Расстояние — 149 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Santa Olalla del Cala

Муниципалитеты Уэльвы
Населённые пункты Уэльвы